Mathieu Olivier, född 11 februari 1997, är en kanadensisk-amerikansk professionell ishockeyforward som spelar för Columbus Blue Jackets i NHL 

Han har tidigare spelat på NHL-nivå för Nashville Predators och på lägre nivåer för Milwaukee Admirals i AHL samt Moncton Wildcats, Cataractes de Shawinigan och Phœnix de Sherbrooke i Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Olivier blev aldrig draftad.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Mathieu Olivier NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Mathieu Olivier hockey statistics and profile at hockeydb.com
Mathieu Olivier – player profile at The Hockey News

Män
Födda 1997
Levande personer
Idrottare från Québec
Kanadensiska ishockeyspelare
Amerikanska ishockeyspelare
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Amerikanska idrottare under 2000-talet
Spelare i Moncton Wildcats
Spelare i Cataractes de Shawinigan
Spelare i Phœnix de Sherbrooke
Spelare i Milwaukee Admirals (2001–)
Spelare i Nashville Predators
NHL-spelare som inte blivit valda i NHL Entry Draft
Spelare i Columbus Blue Jackets
Spelare i Commandeurs de Lévis